Ел Чичаро има више значења:

 Ел Чичаро (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Чичаро (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чичаро, Пачеко (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику